Тедрос Аданом Гебреисус (; 3 марта 1965, Асмэра, Эфиопия) — эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012—2016), генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).

Биография

Образование и научная деятельность 
Родился в семье инженера и домохозяйки.

В 1986 г. окончил бакалавриат Университета Асмэры по специальности «биология» и поступил на работу лаборантом в Министерство здравоохранения Эфиопии. После падения в 1991 г. военного режима Менгисту Хайле Мариама получил возможность продолжить образование за границей.

В 1992 году окончил магистратуру по специальности «иммунология инфекционных заболеваний» в  при Лондонском университете, получив степень MSc ().

В 2000 году получил степень доктора философии в Ноттингемском университете (Великобритания) по специальности «общественное здравоохранение». Его диссертация была посвящена изучению влияния речных плотин на передачу малярии в эфиопском регионе Тыграй. За нее Тедрос получил звание «Молодой исследователь года» Американского общества тропической медицины и гигиены (2000). Проходил дополнительные образовательные курсы в Дании и Швеции.

Является специалистом по изучению малярии. Выступал соавтором многочисленных публикаций в ряде международных научных изданий («Тропическая медицина и паразитология», «Ланцет», «Природа», «Паразитология»). В 2012—2014 гг. входил в состав консультативного совета Гарвардского университета «Руководящая роль министров в программе здравоохранения». Входил в состав Совета глобальных лидеров по вопросам репродуктивного здоровья Института Аспена (США), консультативного совета Университета Аддис-Абебы (Эфиопия).

Государственные должности 

В 2001—2003 гг. возглавлял департамент здравоохранения региона Тыграй. В 2003 г. был назначен заместителем министра здравоохранения Эфиопии.

В 2005—2012 гг. — министр здравоохранения Эфиопии. На этом посту провел реформу системы здравоохранения страны с целью повышения доступности медицинской помощи. В этот период было создано 3,5 тыс. центров здравоохранения и 16 тыс. медицинских пунктов, в семь раз выросло число работников здравоохранения (с 16,5 тыс. до 115 тыс.), увеличилось число медицинских образовательных учреждений (с трех до 33) и количество их выпускников (со 120 до 3 тыс. врачей ежегодно). Организовал приток в отрасль иностранных инвестиций, в частности, за счет взаимодействия с Фондом семьи Клинтон и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В результате его деятельности детская смертность снизилась на две трети, случаи инфицирования ВИЧ — на 90 %, смертность от малярии — на 75 %, от туберкулеза — на 64 %. В 2010 г. ООН признала Эфиопию одной из успешных стран в плане достижения Целей развития тысячелетия (2000—2015).

В 2012—2016 гг. — министр иностранных дел Эфиопии. На этом посту содействовал выработке ряда региональных инициатив в области здравоохранения и помощи развитию. В 2013 г. председательствовал в Исполнительном совете Африканского союза (АС) и выступил инициатором подготовки Повестки дня на период до 2063 г. — стратегического документа, направленного на ускорение экономического, политического и социального развития Африки. В 2015 г. участвовал в работе Международной конференции по финансированию развития в Аддис-Абебе, где способствовал преодолению разногласий и выработке консенсуса по принятию Плана действий в области устойчивого развития.

Являлся заместителем председателя 60-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (2007; руководящий орган Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ), председателем 56-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Африки (2007), входил в состав правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (2008—2009), возглавлял организацию AIDS Watch Africa (2013).

В 2016—2017 гг. — специальный советник премьер-министра Эфиопии.

На посту генерального директора ВОЗ 
С 2017 года занял должность генерального директора ВОЗ (по некоторым данным, в результате подкупа). В этой должности предложил пять ключевых приоритетов для Организации: всеобщий охват услугами здравоохранения; чрезвычайные ситуации в области здравоохранения; здоровье женщин, детей и подростков; воздействие изменения климата и окружающей среды на здоровье человека; и реформированная ВОЗ. Целями реформы он обозначил задачи повышения эффективности деятельности организации, содействие максимальному охвату населения мира медико-санитарными услугами, укрепление потенциала национальных и местных органов власти для предотвращения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
По предложению Германии в сентябре 2021 года переизбран на второй срок.

Критика 
Будучи министром иностранных дел Эфиопии, обвинялся экспертной средой в сокрытии вспышек нескольких случаев холеры в Эфиопии в 2006, 2009 и 2011 годах .

Во время пандемии COVID-19 Тедрос подвергся критике со стороны общественности за то, что он медленно действовал по преодолению эпидемии, и за слишком тесную связь с правительством Китая (откуда возникла пандемия).

Семья 
 Сват: Турлыханов, Даулет Болатович.

Награды и звания 
В 2016 г. он был награждён Орденом Сербского флага.

Стал первым неамериканцем — лауреатом Гуманитарной премии им. Джимми и Розалин Картер (США, 2001). В 2016 г. получил награду международной неправительственной организации Women Deliver «за упорную деятельность» в признание его вклада в охрану здоровья женщин. В 2012 г. избран почетным членом Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Примечания

Источники 
 Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
 Tedros Adhanom Ghebreyesus: Ethiopian wins top WHO job
 Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus from Ethiopia elected as new WHO Director-General

Генеральные директора ВОЗ
Министры здравоохранения Эфиопии
Министры иностранных дел Эфиопии
Медики Эфиопии
Члены Народного фронта освобождения Тыграй
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы гигиены и тропической медицины